Appleyard ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Appleyard (1913–1994), britische Balletttänzerin und Choreografin
 Bob Appleyard (1924–2015), englischer Cricketspieler
 Donald Appleyard (1928–1982), US-amerikanischer Stadtplaner
 Gertrude Appleyard (* 1917), britische Bogenschützin
 Ian Appleyard (1923–1998), britischer Skirennläufer
 Peter Appleyard (1928–2013), kanadischer Jazzmusiker
 Rob Appleyard (* 1972), walisischer Rugby-Union-Spieler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Appleyard (Washington)